Der UCI-BMX-Supercross-Weltcup (UCI BMX Supercross World Cup) ist eine von der UCI organisierte Wettkampfserie im BMX-Rennsport, die jährlich in mehreren Ländern weltweit ausgetragen wird. Die Weltcup-Rennen werden ausschließlich auf 20 Zoll-Rädern ausgetragen.

Eine Weltcup-Saison besteht aus 8 bis 10 Rennen in einem Kalenderjahr, jeweils zwei an einem Austragungsort. Am Ende einer Saison wird durch Addition der erzielten Punkte in den einzelnen Rennen eine Gesamtwertung erstellt.

Frauen

Männer

Weblinks 
 UCI-BMX-Supercross-Weltcup auf uci.org

Radsportwettbewerb
BMX